Первый Май — название населённых пунктов:
 
 Белоруссия
 Первый Май — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Первый Май — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 
 Россия
 Первый Май — деревня в Учалинском районе Башкортостана.